Tremper ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Tremper (um 1856–1934), deutscher Fotograf, Verleger und Ansichtskartenverleger
 Susanne Tremper (* 1948), deutsche Synchronsprecherin, Schauspielerin und Sängerin
 Timothy Tremper (* 1966), deutscher Drehbuchautor und Filmproduzent
 Will Tremper (Pseudonyme Quentin Philips und Petronius; 1928–1998), deutscher Pianist, Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Tramper